

Geografia
 Albina – comune del Suriname nel distretto del Marowijne
 Albina – comune della Moldavia nel distretto di Cimișlia
 Albina – antica cittadina statunitense che, insieme ad altri agglomerati, finirà per formare Portland
 Albina – frazione del comune italiano di Gaiarine, in provincia di Treviso
 Albina – torrente dell'Italia in provincia di Bergamo

Onomastica
 Albina – forma femminile del nome proprio di persona Albino

Persone
Albina – cantante croata

Pagine correlate
Albino
Albin

Altri progetti